C18H16O8 – formula molecolare dell'acido rosmarinico
C18H16O8 – formula molecolare dell'irigenina

Formule molecolari